Coles Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Coles Knob (Floyd County, Virginia)	
 Coles Knob (Franklin County, Virginia)